KNA steht für:
 Katholische Nachrichten-Agentur (KNA), eine unabhängige Nachrichtenagentur, Sitz in Bonn 
 Kosten-Nutzen-Analyse, ein Überbegriff für verschiedene Analysen, die Nutzen und Kosten vergleichen
 Kunming Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft
 St. Kitts und Nevis, Inselstaat auf den Kleinen Antillen, Länderkürzel nach ISO 3166

kna steht für:
 Kanakuru (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

KNA